Катар принимал участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Корея) во второй раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1988
Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
Спорт в Катаре в 1988 году